Pessinenrivier, ook wel Pessisrivier, is de aanduiding van twee rivieren in het noorden van Zweden:
Pessinenrivier (noord); rivier die vanuit het noorden instroomt in het Torneträsk
Pessinenrivier (zuid); idem vanuit het zuiden.